Zkratka LCM má více významů:

 LCM – typ vyloďovacího člunu
 LCM-1E
 LCM či lcm – označení matematické funkce nejmenší společný násobek ()